Karl Schuhmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Schuhmann (Philosoph) (1941–2003), deutscher Philosoph 
 Karl Georg Schuhmann (* 1941), deutscher Gastronom, siehe Charles Schumann

Siehe auch:
 Carl Schuhmann (1869–1946), deutscher Sportler
 Karl Schumann